

Cinema 
La famiglia Addams 2 (Addams Family Values) – film statunitense del 1993 diretto da Barry Sonnenfel

Musica 
 Addams Family Values (The Original Orchestral Score) – album di Marc Shaiman del 1993.
 Addams Family Values (Music from the Motion Picture) – compilation del 1993.

Videogiochi 
Addams Family Values – videogioco del 1995